Henrykowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Henrykowo (Kętrzyn), Powiat Kętrzyński, bis 1945: Heinrichssorge, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Henrykowo (Miłakowo), Powiat Ostródzki, bis 1945: Gnuschkenhof, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Henrykowo (Orneta), Powiat Lidzbarski, bis 1945: Heinrikau, Kreis Braunsberg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Henrykowo (Sroda Wielkopolska), Powiat Średzki
 Henrykowo (Święciechowa), Powiat Leszczyński

 Woiwodschaft Masowien:
 Henrykowo (Nowe Miasto), Powiat Płoński

 Woiwodschaft Podlachien:
 Henrykowo (Supraśl), Powiat Białostocki

Siehe auch:
 Henryków